Маньківська сільська рада — орган місцевого самоврядування в Україні
 Маньківська сільська рада — Вінницька область, Бершадський район
 Маньківська сільська рада — Луганська область, Сватівський район